Barbatimão-falso, ou falso-barbatimão é o nome comum dado às seguintes espécies vegetais:
 Dimorphandra mollis
 Cassia leptophylla

Ver também 
 Barbatimão-verdadeiro

Desambiguações de espécies